Тіверно́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південь від Парижа, 29 км на північ від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 98 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 240,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тівернон на сайті французького Національного інституту географії
 Тівернон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тівернон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тівернон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тівернон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре